Miejscowości w USA:
 Rockdale – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Rockdale – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Milam
 Rockdale – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Gminy w USA:
 Rockdale (ang. Rockdale Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Rockdale (ang. Rockdale Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rockdale (ang. Rockdale County) – w stanie Georgia